Cyclopinoides är ett släkte av kräftdjur. Cyclopinoides ingår i familjen Cyclopinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Cyclopinoides